Aledo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aledo (ort i Spanien, Murcia, Murcia, lat 37,79, long -1,57), 
 Aledo (kommun), Murcia, Murcia,

USA 

 Aledo (ort i USA, Texas), Parker County, 
 Aledo, Illinois, countyhuvudort, Mercer County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar